Osoby o tym nazwisku:
 Doris Hedberg – szwedzka gimnastyczka, olimpijka
 Ingemar Hedberg – szwedzki kajakarz
 Johan Hedberg – szwedzki hokeista, olimpijczyk
 Mitch Hedberg – amerykański komik
 Stig Hedberg – szwedzki żeglarz, olimpijczyk

Inne:
 (20282) Hedberg – planetoida z pasa głównego asteroid